Казус () — подія, яка настає не внаслідок волевиявлення особи, а тому не може бути передбаченою за даних умов.

У юриспруденції випадкова дія, яка має зовнішні ознаки провини (злочину), але позбавлена елементу вини, а тому не спричиняє притягнення до кримінальної відповідальності, також складна, заплутана судова справа.

Казусом називають особливий випадок захворювання, описаний із супроводжуючими його обставинами.

Розмовно — випадок, незвичайна пригода.

Див. також 
 Казус беллі — формальний привід до оголошення війни.
 Казус федеріс — визначені міжнародним договором обставини, настання яких зумовлює необхідність виконання договірними державами взятих на себе зобов'язань про взаємну допомогу.

Джерела 
 Казус — Юридичний словник — Енциклопедії & словники 
 Казус — Словник іншомовних слів Мельничука // slovopedia.org.ua

Посилання 
 Випадок  // 
 
 Помилка у праві  // 
Події